USS Columbia je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Columbia (1836) 
 USS Columbia (1862) 
 USS Columbia (1864) 
 USS Columbia (C-12) 
 USS Columbia (AG-9) 
 USS Columbia (CL-56) 
 USS Columbia (SSN-771)

Columbia